czepiec – kobiece nakrycie głowy
 czepiec – przedżołądek u przeżuwaczy
 czepiec ścięgnisty
2 miejscowości w Polsce:
 Czepiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Czepiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz